Leonard Kornoš (* 1956) ist ein slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Zwischen 1996 und 2000 entdeckte er zusammen mit seinen Kollegen insgesamt 35 Asteroiden, den überwiegenden Teil zusammen mit Adrián Galád und Peter Kolény.

Im Jahr 2014 wurde der Asteroid (23899) Kornoš nach ihm benannt.

Literatur

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Slowake
Geboren 1956
Mann